Le tournoi de squash Apawamis Open 2001 est l'édition 2001 du Apawamis Open qui se déroule du 12 au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 15 et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

La  mondiale Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre WISPA en finale face à Tania Bailey.

Têtes de série

Tableau

Références 

2001
Squash en 2001
Sport dans l'État de New York en 2001
Sport en janvier 2001